Розалинда — внутренний спутник планеты Уран.
 (900) Розалинда — астероид главного пояса, который был открыт 10 августа 1918 года.